Штоббе — немецкая фамилия.

Носители фамилии 
 Штоббе, Дитрих (1938—2011) — немецкий политик, член СДПГ, бургомистр Западного Берлина (1977—1981).
 Штоббе, Фёдор Генрихович (1916—1984) — советский театральный актёр, народный артист РСФСР.